Estación Escalada puede referirse a las siguientes estaciones ferroviarias de Argentina:

Escalada, estación del Premetro del Subte de Buenos Aires;
Escalada, estación del Ferrocarril General Urquiza, partido de Zárate, provincia de Buenos Aires;
Remedios de Escalada, estación de la Línea General Roca, partido de Lanús, provincia de Buenos Aires.